EL steht für:
 Einsatzlehre bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
 Einsatzleitung oder -leiter
 Elektrolumineszenz, eine Sonderform der Lumineszenz
 EL-Kennzeichnung, grafisches Symbol zur Kennzeichnung von Notlichtbetriebsgeräten
 Enotna Lista, österreichische Regionalpartei
 Erie Lackawanna Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Esslöffel als Maßeinheit in Kochrezepten, siehe Essbesteck #Verwendung als Maßeinheit
 Europäische Linke
 UEFA Europa League, ein Fußballwettbewerb
 Expected Loss, erwarteter Verlust eines Kreditengagements, siehe Kreditrisiko #Kennzahlen zum Kreditrisiko
 Expression Language, ein Java-Skript, siehe JavaServer Pages #JSP 2.0
 Air Nippon, japanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Griechenland (Ελληνική Δημοκρατία) in Veröffentlichungen der EU
 Luxemburg, ICAO-Ländercode
 Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen

EL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Elbasan (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Emsland
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb
 Polen: kreisfreie Stadt Łódź
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Eritrea

EL als Kleinfahrzeugkennzeichen:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Meppen

El steht für:
 Л, kyrillischer Buchstabe
 El (Gott), semitische Gottesbezeichnung
 Fahrleitungssignal der Eisenbahn

Personen:
 Antwaan Randle El (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Layla El (* 1977), britische Tänzerin und Wrestlerin 
 El Kazovskij (1948–2008), ungarischer Künstler

el steht für:
 von der Dozenal Society of America vorgeschlagene Bezeichnung für den Wert 11 () im Duodezimalsystem
 Neugriechische Sprache (ISO-639-1-Code)

Siehe auch:
 Ell
 Elle
 L (Begriffsklärung)

Abkürzung